А́ффлек () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Аффлек, Бен (род. 1972) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Аффлек, Кейси (род. 1975) — американский актёр и режиссёр, брат Бена Аффлека.
 Аффлек, Дженнифер (род. 1972) — американская актриса и продюсер.